

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Za Cmentarzem – część miasta Miechów
 Za Cmentarzem – część wsi Skotniki w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Za Cmentarzem – część wsi Stara w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Za Cmentarzem – część wsi Jazowsko w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Za Cmentarzem – część wsi Zielenice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice
 Za Cmentarzem – część wsi Przewrotne w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski

Zobacz też 
 Koło Cmentarza, Pod Cmentarzem